Марсалес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,69 км². Население — 55 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида